Elmer kan henvise til:

 Bent Elmelund Larsen – dansk billedkunstner med kunstnernavnet Elmer
 Carsten Elmer – dansk musiker der fra 1980 til 1983 udgav plader under navnet Elmer
 Elmer (månekrater) – et nedslagskrater på Månen